Miejscowości w USA:
 Robersonville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Martin
Gminy w USA:
 Robersonville (ang. Robersonville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Martin